Федор Маркович Искрич (, село Великий Прикол, теперь Краснопольского района Сумской области — , пгт Краснополье Краснопольского района Сумской области) — украинский советский деятель, новатор сельскохозяйственного производства, председатель колхоза «Ленинский путь» («Ленинский завет») Краснопольского района Сумской области. Депутат Верховного Совета УССР 6-7-го созывов. Герой Социалистического Труда (22.03.1966).

Биография 
Родился в семье крестьянина-середняка. Окончил сельскую школу.

В 1938—1939 годах — помощник бухгалтера колхоза села Великий Прикол Миропольского района Сумщины.

С октября 1939 до сентября 1941 года — технический секретарь, заведующий учёта Миропольского районного комитета комсомола (ЛКСМУ) Сумской области. В сентябре 1941 года был эвакуирован в Жердёвский район Тамбовской области.

В августе 1942 года призван в Красную армию, был курсантом военно-технического училища. С 1943 года служил в действующей армии, участник Великой Отечественной войны с ноября 1943 года. Служил командиром минометного взвода 1152-го стрелкового полка 344-й стрелковой дивизии 33-й армии 2-го Белорусского фронта, был комсоргом роты и редактором «Боевого листка». Дважды ранен.

После демобилизации — заместитель Уполномоченного Министерства заготовок СССР по Миропольскому району Сумской области.

Член ВКП(б) с 1949 года.

В 1953—1957 годах — председатель колхоза села Большой Прикол Миропольского (затем — Краснопольского) района Сумской области.

Закончил заочно Сумской с.-х. техникум.

В 1957—1970 годах — председатель колхоза «Ленинский путь» (потом — «Завещание Ленина») села Турья Краснопольского района Сумской области.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 марта 1966 года за успехи в деле развития сельского хозяйства Фёдору Марковичу Искричу было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и медали «Серп и Молот».

В 1970—1976 годах — заместитель председателя исполнительного комитета Краснопольской районной совета депутатов трудящихся, начальник управления сельского хозяйства Краснопольского района Сумской области.

С 1976 до февраля 1986 года — директор Краснопольского межхозяйственного предприятия по производству яиц, молодняка птицы и комбикормов Сумской области.

Избирался депутатом Верховного Совета УССР 6-го и 7-го созывов.

Умер 10 марта 1986 года.

Награды 
 Герой Социалистического Труда (22.03.1966)
 орден Ленина (22.03.1966)
 орден Отечественной войны i ст. (11.03.1985)
 орден «Знак Почета»
 медаль «За отвагу» (7.07.1944)
 медали

Ссылки 
 Искрич Федор Маркович
 Антикризисный менеджер своего времени

Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 6-го созыва
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 7-го созыва
Члены КПСС